Tiago Gomes (ur. 1985) – portugalski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Tiago Gomes (ur. 1986) – portugalski piłkarz występujący na pozycji obrońcy